13-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 30 июля по 6 августа 1949 года в рамках Вызова Дегранджа-Коломбо 1949. Победу одержал швейцарский велогонщик Готтфрид Виленман.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов, общей протяженностью 1874 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1949 на FirstCycling

1949 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1949 году
Июль 1949 года
Август 1949 года